Demougeot ist der Familienname folgender Personen:

 Émilienne Demougeot (1910–1994), französische Historikerin
 Marcelle Demougeot (1876–1931), französische Opernsängerin (Sopran)